Сухумський еялет (бейлербейство) або Абхазький еялет — адміністративно-територіальна одиниця Османської імперії. Існував у 1578—1580 роках.

Історія 
Під час війни з Персією, яка почалася 1578 року, османський флот на чолі з Гайдар-пашею висадився в містечку Цхумі, яке перейменовано на Сухум. Тоді ж було утворено Сухумське бейлербейство на чолі із Гайдар-пашею. Останній намагався приборкати піратство абхазів, що нападали на узбережжя Трабзонського бейлербейлика. Проте не зміг повністю приборкати місцевих князів. Тому вже 1580 року його ліквідовано та підпорядковано до Тіфліського бейлербейлика.

Джерела 
 З. Ванчабадзе. Из истории средневековой Абхазии. — Сухуми, 1959 
 Вахушти Багратиони. История Грузии. Подгот. к изд. по всем основным рукописям С. Каухчишвили. КЦ. Т.IV. — Тбилиси, 1973 
 М. Kirrioglu. Osmanlilar'in Kafkas. Ankara, 1976

Еялети
Середньовічна Абхазія
1578 у Європі